Karenz (lateinisch für ‚Entbehrung, Verzicht‘, auch als sprachliche Verkürzung von Karenzzeit) steht für:
 allgemein eine Wartezeit oder Sperrfrist, siehe Karenzzeit
 eine befristete Freistellung von Arbeitnehmern, siehe Karenzierung 
 in Österreich speziell Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub, siehe Elternkarenz
 das notwendige Aussetzen von Nahrung in der Medizin, die Nahrungskarenz 

Karenz (Betonung auf 1. Silbe) heißt folgendes geographisches Objekt:
 Karenz (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Lake Karentz